El término Alejandro Ramírez, un nombre, puede aludir, en esta enciclopedia:

Personajes 
 a Alejandro Ramírez Álvarez (1988-), un ajedrecista (Gran Maestro) costarricense;
 a Alejandro Ramírez Blanco (1777-1821), un intendente de Hacienda de Puerto Rico y de Cuba. Sus medidas reformistas contribuyeron a dar notable impulso al crecimiento económico de estas colonias españolas;
 a Alejandro Ramírez Calderón (1981-), un ciclista colombiano;
 a Alejandro Ramírez Corona, un dramaturgo mexicano;
 a Alejandro Ramírez Zárate (1991-), un futbolista peruano;
 a Alejandro Ramirez Victoria (1963 -), un médico internacional.